Marco Polo ist der Name folgender Personen:

* Marco Polo (um 1254–1324), venezianischer Händler, Reisender und Schriftsteller
 Marco Polo (um 1168), Großonkel, väterlicherseits von Marco Polo, Händler in Konstantinopel

Marco Polo ist der Name folgender geografischer Objekte:
 Marco-Polo-Gebirge, Teil eines Hochgebirges in der Provinz Qinghai, China
 Marco Polo (Mondkrater), ein Mondkrater
 Marco Polo High, Antarktika

Marco Polo ist der Name folgender Bauwerke:
 Flughafen Venedig-Marco Polo, siehe Flughafen Venedig-Tessera
 Marco-Polo-Brücke, Beijing

Marco Polo ist der Name folgender technischer Objekte:
 Marco Polo (Schiff, 1851), ein Großsegler
 Marco Polo (Schiff, 1965), ein Kreuzfahrtschiff
 Marco Polo (Schiff, 1993), ein Fährschiff der TT-Line
 CMA CGM Marco Polo, ein Containerschiff und Typschiff des CMA-CGM-Marco-Polo-Typs
 Marko Polo (Schiff)
 LVF – Marco Polo bis Poleni, eine Lokomotivenbaureihe
 Marco Polo (Raumsonde), eine Raumsonde
 Marcopolo (Satellit), zwei Fernsehsatelliten
 Marco Polo (Caravan), Camper
 Marco Polo (Autodachzelt), Dachzelt

Marco Polo ist der Name folgender Filme oder Fernsehserien:
 Marco Polo (1962), italienischer Film
 Marco Polo (1982), US-amerikanisch-italienisch-chinesische Miniserie
 Der Stein des Marco Polo, italienische Fernsehserie (1982 bis 1983)
 Marco Polo (2007), US-amerikanischer Film von Kevin Connor
 Marco Polo (Fernsehserie), US-amerikanische Fernsehserie (2014 bis 2016)

Sonstiges:
 Falk Marco Polo Interactive GmbH, Unternehmen
 Marco Polo Reiseführer, Kompaktreiseführer von MairDumont
 Marco Polo (Spiel), im Wasser gespieltes Fangen
 Marco-Polo-Schaf, Wildschaf
 Fall Marco Polo, Skandal um das Monatsmagazin Marco Polo
 Trek-Marco Polo, chinesisches Radsportteam
 Marco Polo Edition, Reihenlabel der Firma Naxos (Label)
 Marco-Polo-Programm, Förderprogramm der Europäischen Union
 Marco Polo Reisen, Tochterunternehmen des Reiseveranstalters Studiosus Reisen
 Marcopolo, brasilianischer Bushersteller 

Siehe auch:
 Marc O’Polo, ein deutsches Bekleidungsunternehmen mit schwedischen Wurzeln
 Auf den Spuren von Marco Polo, Brettspiel, Gewinner des Deutschen Spielepreis 2015